Olaszország
Niella Belbo, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Niella Tanaro, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében